de Albanese naam voor Kosovo
 Kosova (Estland), een plaats in Estland, gemeente Põlva vald
 Kosova (Wit-Rusland), een plaats in Wit-Rusland, oblast Brest